Cnaeus Octavius désigne plusieurs personnalités politiques romaines :
	
 Cnaeus Octavius, consul en 165 av. J.-C. .	
 Cnaeus Octavius, fils du précédent, consul en 128 av. J.-C. ;	
 Cnaeus Octavius, fils du précédent, consul en 87 av. J.-C. ;	
 Cnaeus Octavius, consul en 76 av. J.-C.